John Penn steht für:

Personen:
* John Penn (Gouverneur) (1729–1795), britischer Kolonialgouverneur
 John Penn (Gründervater) (1741–1788), britisch-US-amerikanischer Jurist und Politiker, Unterzeichner der Unabhängigkeitserklärung
 John Penn (Ingenieur) (1805–1878), britischer Ingenieur, Konstrukteur und Unternehmer

Sonstiges:
 John Penn (Schiff), Schiff der Sächsisch-Böhmischen Dampfschiffahrts-Gesellschaft
 John Penn and Sons, englisches Unternehmen im 19. Jahrhundert, bekannt für seine Schiffsdampfmaschinen

Siehe auch:
 Sean Penn (* 1960), US-amerikanischer Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor